Paskalamm kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paskalamm (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Paskalamm (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Paskalamm (Rättviks socken, Dalarna), 
Paskalamm (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Paskalamm, sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (21,8 ha)
Stora Paskalamm, sjö i Ljusdals kommun, 
Paskalampi, sjö i Ljusdals kommun, 
Paskalammstjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Paskalammi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 733670-186073), sjö i Haparanda kommun,

Se även
Skittjärn
Paskonlammi, f.d sjö i Haparanda kommun, 
Pasklamm, sjö i Orsa kommun,  (7,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn